Nikolaus, prénom masculin, variante de Nicolas
 Nikolaus cardinal allemand du

Voir aussi